Палищи — село в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области России, входит в состав Демидовского сельского поселения.

География 
Село расположено в 36 км на юго-запад от Гусь-Хрустального, в 8 км на юг от ж/д станция Торфопродукт (п. Мезиновский) на линии Москва—Муром.

История 
Палищи в качестве погоста с церковью Ильи Пророка упоминается в списке с Владимирских писцовых книг князя Василия Крапоткина в 1637 г. В 1779 году погост Палищи был передан из Владимирской в Рязанскую епархию.
 
До революции село являлось центром Демидовской волости Касимовского уезда Рязанской губернии. В 1859 году в селе числилось 12 дворов, в 1906 году — 23 дворов.

В 1926 году с образованием Гусевского уезда Владимирской губернии вошло в его состав.

Население

Достопримечательности 
В селе находится церковь Илии Пророка (построена в 1818—1853 годах).

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Гусь-Хрустального района